Øen kan henvise til:

 Ø - basistydning
 Øen (film) - fra 1980
 Øen (tv-serie) - dansk tv-serie fra 2007
 Øen (Lost) - Øen i tv-serien Lost
 Øen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1967 instrueret af Per Larsen
 Øen - en ny begyndelse - realityshow fra 2019- på DR1